Виктор Шёберг (; 1876, Гётеборг — 10 августа 1947, там же) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции первой четверти XX века. Неоднократный участник турниров северных стран, серебряный призер турнира 1907 г. (получил титул чемпиона Скандинавии ввиду того, что победитель турнира П. Леонгардт играл вне конкурса).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции